

Geografia
 Giappone
 Isola Marcus  – isola dell'Oceano Pacifico
 Stati Uniti d'America
 Marcus  – città della Contea di Cherokee, Iowa
 Marcus  – città della Contea di Stevens, Washington

Musica
 Marcus  – album di Marcus Miller del 2008

Onomastica
 Marcus  – forma latina del nome proprio di persona italiano maschile Marco

Persone
 David Marcus  – militare statunitense
 James Marcus  – attore britannico
 James A. Marcus  – attore statunitense
 Josephine Marcus  – attrice statunitense, moglie di Wyatt Earp 
 Rudolph Marcus  – chimico canadese naturalizzato statunitense
 Siegfried Marcus  – ingegnere e inventore tedesco naturalizzato austriaco

Pagine correlate
Marco
Marc
Mark